Le mot plaisance désigne anciennement un lieu plaisant.

Nautisme 
Par extension du sens premier, la navigation de plaisance, ou simplement plaisance, désigne un loisir nautique.

Lieux 
Le nom propre Plaisance peut, lui, faire référence à de nombreux lieux dans le monde francophone ou représenter la forme française d'une ville et d'une région italienne.

Plaisance, municipalité canadienne du Québec ; gentilé : Plaisanciens
 Plaisance (Terre-Neuve-et-Labrador), municipalité canadienne de la province de Terre-Neuve-et-Labrador connue en anglais sous le nom de Placentia
 Parc national de Plaisance, près de la ville québécoise éponyme

Nouvelle-France
 Plaisance, port français de la Nouvelle-France situé à Terre-Neuve qui deviendra par la suite Placentia.

Différentes communes françaises : 
 Plaisance, dans l'Aveyron ; gentilé : Plaisançais
 Plaisance, en Dordogne
 Plaisance dans le Gers
 Canton de Plaisance, un canton français du Gers
 Plaisance, dans la Vienne
 Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis ; gentilé les Nocéens
 Canton de Neuilly-Plaisance, un canton français de la Seine-Saint-Denis
 Neuilly-Plaisance, une gare du RER d'Île-de-France
 Plaisance-du-Touch, dans la Haute-Garonne ; gentilé les Plaisançois
Un quartier de Paris :
 Plaisance, un quartier du  de Paris
 Plaisance, une station du métro de Paris (ligne 13) dans le quartier pré-cité

Plaisance, ville du Guyana

Plaisance, ville et arrondissement haïtiens

Plaisance, en italien Piacenza ; gentilé : Placentins
 Plaisance, province italienne de la région Émilie-Romagne

Plaisance, autre nom de l'aéroport international Sir-Seewoosagur-Ramgoolam situé sur l'île Maurice

Plaisance, district des Seychelles

Batailles
 , différents batailles du nom de la ville italienne éponyme dont :
 Bataille de Plaisance (217 av. J.-C.), pendant la deuxième guerre punique
 Bataille de Plaisance (456) 
 Bataille de Plaisance (1746)
 Bataille de Plaisance (1800)
 Bataille de Plaisance (1802)

Patronymes 
 Rolland Plaisance (1925-2017), ancien député-maire d'Évreux.

Médias 
 Radio plaisance, une radio libre française
 Téléplaisance, une chaîne de télévision associative française

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France